Les eleccions per a renovar el Conseil de la Vallée / Consiglio Regionale de la Vall d'Aosta se celebraren el 31 de maig de 1998.

Resultats electorals

Notes 

Eleccions regionals de la Vall d'Aosta
Vall d'Aosta